
Termin -{RGS}- ima više značenja.

 -{RGS}- je regulator G protein signalizacije.
 -{RGS}- () je Kraljevsko geografsko društvo.